Кашуба — фамилия польско-украинского происхождения, восходит к эндоэтнониму польского субэтноса кашубов. Известные носители:
 Кашуба, Анатолий Андреевич (род. 1960) — советский и белорусский футболист.
 Кашуба, Валерий (род. 1984) — киргизский футболист.
 Кашуба, Витаутас (1915—1997) — американский скульптор литовского происхождения. 
 Кашуба, Владимир Несторович (1900—1963) — Герой Советского Союза.
 Кашуба, Павел Тарасович (1913—1944) — Герой Советского Союза.